Финал  состоялся 18 мая 2014 года. Лиссабонская «Бенфика» с минимальным счётом одолела «Риу Ави». Единственный гол аргентинца Николаса Гайтана на 20-й минуте матча принёс «Бенфике» 25-й в её истории Кубок Португалии.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2014
События 18 мая
Май 2014 года
Спорт в Португалии в 2014 году
Португалия
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Риу Аве»
Спортивные соревнования в Лиссабоне